Santa Coloma de Gramenet, een gemeente in Barcelonès Nord, Barcelona, Catalonië, Spanje
 Santa Coloma (metrostation), een metrostation in deze gemeente
 Santa Coloma (La Rioja), een gemeente in Nájera, La Rioja, Spanje
 Santa Coloma (Andorra), een dorp in Andorra la Vella, Andorra
 Santa Coloma (Argentinië), een dorp in Baradero, Buenos Aires, Argentinië
 Santa Coloma (Asturias), een dorp in Allande, Asturias, Spanje
 Santa Coloma (Castilië en León), een dorp in Merindad de Cuesta Urria, Burgos, Castilië en León, Spanje
 Santa Coloma (achternaam), een familienaam
 Tomás Santa Coloma, Argentijns politicus

Zie ook 
 Club Bàsquet Santa Coloma
 Columba (doorverwijspagina)
 FC Santa Coloma
 Sainte-Colombe (doorverwijspagina)
 Sancta Coloma
 Santa Coloma de Cervelló
 Santa Coloma de Farners
 Santa Coloma del Rudrón
 Santa Coloma de Queralt
 Santa Koloma
 UE Santa Coloma